La Venta hace referencia a varios artículos:

Lugares

La Venta (Langreo), una parroquia del municipio de Langreo, en Asturias.

La Venta (Honduras), un municipio del departamento de Francisco Morazán.

La Venta, zona arqueológica en el estado de Tabasco.
 La Venta (Tabasco), localidad en el estado de Tabasco.
 Parque-Museo La Venta, museo al aire libre con grandes piezas de la cultura Olmeca, en Tabasco.
 La Venta (Oaxaca), localidad del estado mexicano de Oaxaca localizada en el Istmo de Tehuantepec y en el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

La Venta (Colombia), zona situada entre los departamentos de Huila y Tolima, conocida por el yacimiento fósil del período Mioceno.

Literatura 
 Capítulo de "La Venta", tercer capítulo del libro Don Quijote de la Mancha.